Rágol kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rágol (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Rágol (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar